Marilù – nome proprio di persona italiano femminile
Marilù – personaggio della serie animata Leone il cane fifone
Marilù – singolo di Achille Lauro del 2021
Marilù – canzone de i Fratelli del 1969